Haby est un nom propre qui peut faire référence à :

Patronyme 

 Charles Haby (1922-2006), homme politique français ;
  (1861-1938), entrepreneur allemand et coiffeur de cour du Kaiser Guillaume II ;
 Jean-Yves Haby (1955-), homme politique français ;
 René Haby (1919-2003), homme politique français.
  (1957-), femme politique suédoise.

Prénom 
Haby est un prénom notamment porté par :
 Haby Niaré (1993-), taekwondoïste française.

Toponyme 

 Haby, commune d'Allemagne située dans le Land de Schleswig-Holstein ;
 , lieudit de la paroisse d' dans la commune de Mark dans le Comté de Västra Götaland en Suède.

Divers 
 Loi Haby, loi éducative française de 1975 qui instaure le collège unique.

Voir aussi 
 , lieudit de la commune de Munkedal dans le Comté de Västra Götaland en Suède.

Patronyme français
Toponymie allemande